Evgheni Oneghin  se poate referi la:

 Literatură
 1832 Evgheni Oneghin – roman în versuri de Aleksandr Pușkin.

 Muzică / balet
 1879 Evgheni Oneghin – operă de Piotr Ceaikovski
 1965 Oneghin (Cranko) – balet creat de John Cranko

 Film
 1911 Evgheni Oneghin (film din 1911) – film scurt rusesc
 1959 Evgheni Oneghin – film de operă realizat de studioul Lenfilm, regia Roman Tihomirov
 1999 Onegin (film) – film dramatic anglo-american, regia Martha Fiennes